Cambronera puede estar haciendo referencia a:

 Cambronera, especie de planta de la familia Grossulariaceae.
 Cambronera, especie de planta de la familia Solanaceae.
 El nombre común de la planta Echinospartum barnadesii
 El nombre común de la planta Lycium europaeum.
 El nombre común de la planta Lycium intricatum.
 Nombre vulgar de Rhamnus californica,''''' especie de la familia de las Ramnáceas.